Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii jazzowy album roku:

Laureaci oraz nominowani do nagrody

Lata 1994–1999

Lata 2000-2009

Lata 2010–2020

Lata 2021–2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, jazz
Nagrody jazzowe